Supermodelo, chamada também de top model
Camisa regata - chamada ainda "top"
Quark top - no campo da Física
Categoria dos espaços topológicos - no campo da Matemática
 T.O.P - rapper e ator sul-coreano
Twenty One Pilots - acrônimo do grupo musical, estilizado como "TØP"
Que está popularmente no topo 

Desambiguação